Рожер Боскович — учёный (физик, математик, астроном), священник-иезуит.
 Александер Урия Боскович — израильский композитор, профессор.